Real Gabinete Português de Leitura — instituição cultural lusófona localizada na cidade do  Rio de Janeiro, Brasil
Gabinete Português de Leitura de Pernambuco — instituição cultural lusófona localizada na cidade do Recife, Brasil
Gabinete Português de Leitura da Bahia — instituição cultural lusófona localizada na cidade de Salvador, Brasil

Desambiguações de literatura
Desambiguações de linguística